Сумма ( — итог, общее количество):
 Сумма (математика) — общее количество, результат сложения со знаком , например:
 Денежная сумма, сумма оплаты
 Векторная сумма
 Сумма идеалов
 Контрольная сумма
 Суммарный алфавит, принятый в СССР
 Суммарный коэффициент рождаемости
 Сумма — жанр научного или дидактического сочинения, например:
 Сумма теологии
 Сумма технологии
 «Сумма» — российский холдинг.

См. также 
 Сумма-Ляхде и Сумма-Хотинен — укрепрайоны линии Маннергейма.
 Сума
 Свод (значения)